Okeanobates är ett släkte av mångfotingar. Okeanobates ingår i familjen Okeanobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderdubbelfotingar
Okeanobates